«Перспектива мадам Рекамье» — () — картина бельгийского художника Рене Магритта, написанная в 1951 году.

В основе картины Магритта — сюжет картины французского художника Жака Луи Давида «Портрет мадам Рекамье», написанной в 1800 году. У Магритта фигуру героини заменяет гроб, повторяющий позу женщины с картины Давида. Картина Магритта была в 1997 году приобретена Национальной галереей Канады в Оттаве.

Примечания

Ссылки 
 
 

Картины по алфавиту
Картины Рене Магритта
Картины 1951 года
Картины из собраний Национальной галереи Канады